Leopold II. Habsburský (1328 – 10. srpna 1344) byl druhý syn rakouského, štýrského a korutanského vévody Oty Veselého a Alžběty z rodu Wittelsbachů.

Sirotek 
Ota Habsburský byl posledním z mnoha synů římského krále Albrechta I. a Alžběty Goricko-Tyrolské. Roku 1325 se oženil s Alžbětou a z tohoto manželství se narodili dva synové – Fridrich II. (* 1327) a Leopold II. Alžběta předčasně zemřela již v roce 1330. Ota se znovu oženil s mladinkou Annou Lucemburskou, ale manželství bylo bezdětné. Anna zemřela roku 1338 a Ota ji přežil o pouhý rok.

Leopoldovi bylo v době otcovy smrti pouhých jedenáct let. Poručníkem obou sirotků se stal strýc Albrecht Chromý. Oba chlapci byli následníky vévodského trůnu ihned po strýci, kterému se narodil vytoužený syn po mnohaletém manželství až v listopadu 1339. Možná tento faktor přispěl k nečekané Leopoldově smrti v šestnácti letech. Současníci mluvili o jedu. Chlapec byl pohřben stejně jako oba rodiče a bratr v cisterciáckém klášteře Neuberg ve Štýrsku.

Vývod z předků

Externí odkazy

Literatura 
 
 

Pohřbení v klášteře Neuberg
Narození v roce 1328
Úmrtí 10. srpna
Úmrtí v roce 1344
Muži
Habsburkové v 14. století